«Национальная безопасность» () — социал-демократическая партия в Армении, основанная 2 апреля 1999 года. Лидер — Гарник Исагулян.

Идеология 
Партия активно выступает за развитие и укрепление армяно-российских союзнических и стратегических отношений, развитие спорта и медицины, защиту интересов армянской молодёжи и тесное сотрудничество с армянской Диаспорой.

Примечания

Ссылки 
 Партия
 Справка о партии 

Политические партии Армении